Regelsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Regelsberger, deutscher Japanologe und Hochschullehrer
 Ferdinand Regelsberger (1831–1911), deutscher Zivilrechtler und Hochschullehrer
 Walter Regelsberger (* 1925), österreichischer Schauspieler